Renato de Borbón-Parma, (17 de octubre de 1894, Schwarzau am Steinfeld, Baja Austria, donde la familia ducal de Parma vivía en el exilio - Copenhague, 8 de abril de 1962) fue un príncipe de Borbón-Parma con el tratamiento de Alteza Real.

Primeros años de vida
Fue hijo del duque Roberto I de Parma y de su segunda esposa, la infanta María Antonia de Portugal, hermana suya era la Emperatriz de Austria-Hungría Zita.

Félix era nieto por vía paterna del duque Carlos III de Parma y de la princesa Luisa María de Francia mientras que por vía materna lo era del rey Miguel I de Portugal y de la princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Desde 1883 el duque Roberto I de Parma disfrutó de unas rentas muy abultadas al heredar exclusiva las grandes propiedades de los Borbones franceses a la muerte del conde de Chambord, entre estas grandes propiedades se puede encontrar el castillo renacentista de Chambord situado el valle del Loira. La familia ducal disponía de dos castillos en Austria que el emperador Francisco José I de Austria había declarado extraterritoriales del ducado de Parma.

Sin embargo, después de la muerte del duque Roberto I de Parma la fortuna de la casa ducal se vio mermada por las disputas jurídicas entre los herederos del duque lo que hizo que las perspectivas de Renato de obtener rentas considerables quedaran desvanecidas.

Matrimonio e hijos
Renato contrajo matrimonio con la princesa Margarita de Dinamarca, hija del príncipe Valdemar de Dinamarca el 9 de junio de 1921 en Copenhague. Tuvieron por hijos:

 Príncipe de Jaime Borbón-Parma (9 de junio de 1922 - 5 de noviembre de 1964); casado en 1947 con Birgitte Alexandra Maria, condesa de Holstein-Ledreborg (1922-2009). Tuvieron tres hijos.
 Princesa Ana de Borbón-Parma (18 de septiembre de 1923 - 1 de agosto de 2016); casada con el rey Miguel I de Rumania en 1948. Tuvieron cinco hijas.
 Príncipe Miguel de Borbón-Parma (4 de marzo de 1926 - 7 de julio de 2018). Casado en primeras nupcias con la princesa Yolanda de Broglie-Revel (con descendencia), y posteriormente con la princesa María Pía Elena de Saboya (sin descendencia).
 Príncipe Andrés de Borbón-Parma (6 de marzo de 1928 - 22 de octubre de 2011). Casado en 1960 con Marina Gacry. Tuvieron tres hijos.

Distinciones honoríficas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito de San Luis (Ducado de Parma).
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 09/06/1921).

Ancestros

Referencias 
 

Casa de Borbón-Parma
Príncipes de Parma
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros grandes cruces de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis
Fallecidos en Copenhague